Josep Maria Riera puede hacer referencia a:
 Josep Maria Riera i Aragó (Barcelona, 1954), es un artista plástico español.
 Josep Maria Riera i Mercader (Barcelona, 1952 – Madrid, 9 de enero de 2007), político español.